Exakt (v. lat. exactus „genau“) bedeutet

 ganz ohne oder mit nur geringer Abweichung, siehe Exaktheit

In der Metrologie:

 eine Eigenschaft des Wertes einer Größe, siehe Messunsicherheit#Exakte Werte

In der Mathematik:

 eine Eigenschaft einer Differentialgleichung, siehe Exakte Differentialgleichung
 eine Eigenschaft einer Differentialform, siehe Exakte Form
 eine Eigenschaft eines Funktors, siehe Exakter Funktor
 eine Eigenschaft einer Lösung eines Problems, siehe Exakte Lösung
 eine Eigenschaft einer Sequenz, siehe Exakte Sequenz
 eine Eigenschaft eines statistischen Tests, siehe Exakter Test

Namen:
 exakt (Magazin), eine Fachzeitschrift für Innenausbau und Montage
 Exakt (Nachrichtenmagazin), eine Sendung des MDR

Siehe auch: